Су́слики () — род грызунов семейства беличьих (Sciuridae). Живут в открытых местах обитания, таких как луга, лугостепи и полупустыни, питаются низкими растениями и используют норы в качестве гнёзд и убежищ. Ведут дневной образ жизни и в основном живут колониями, хотя некоторые виды могут встречаться и поодиночке. Зимой впадают в спячку, а в засушливых регионах могут проводить в спячке летние или осенние месяцы. Ареал различных видов в основном разделён, хотя есть регионы, населённые тремя видами. Там, где их ареалы двух видов сусликов соприкасаются, они могут образовывать смешанные колонии или гибридизироваться. Имеют жёлтый, светло-оранжевый, светло-коричневый или сероватый окрас. У всех довольно короткий хвост, который — в зависимости от конкретного вида — составляет около 10—45 % длины головы и тела. Суслики могут быть переносчиками блох, которые передают болезни людям, а также прокладывать туннели под человеческим жилищем, что может привести к его разрушению.

Хотя традиционно в род включали как евразийские, так и североамериканские виды, на основе выводов генетических и морфологических исследований виды из Северной Америки были выделены в самостоятельные роды, в то время как в Евразии остались только истинные представители рода Spermophilus, а также два азиатских вида трансберингийских сусликов (Urocitellus).

Описание 
Длина тела 14—40 см, хвоста 4—25 см (обычно менее половины длины тела). Суслики используют хвост в следующих случаях: в степи, чтобы не перегреться хвост служит суслику зонтом, зимой, когда суслик спит — служит одеялом, а когда суслик ходит в норе, он трогает им стены и понимает куда идти. Задние конечности немного длиннее передних. Уши короткие, слабо опушенные. Окраска спины очень разнообразная — от зелёной до пурпурной. Часто на спине имеется тёмная рябь, продольные тёмные полоски, светлые пестрины или мелкие пятнышки. По бокам туловища могут проходить светлые полосы. Брюхо обычно грязно-жёлтого или беловатого цвета. К зиме мех у суслика становится мягким и густым; в летнее время он реже, короче и грубее. . Суслики известны своей привычкой при опасности вставать на задние лапы и издавать характерные свистящие звуки. Масса сусликов находится в пределах 1,5 килограмм (чаще — 190 грамм). Голова не большая, вытянутая. На нижней и верхней челюсти у сусликов есть по 2 резца, которые направлены, по отношению друг к другу, острыми углами. Они растут всю жизнь. У сусликов есть половой диморфизм — самки всегда меньше и легче самцов.

Распространение 
Суслики широко распространены по степным, лесостепным, лугостепным и лесотундровым ландшафтам умеренных широт Северного полушария. Характерны для открытых ландшафтов. По луговым участкам речных долин заходят за Полярный круг, а по остепнённым участкам — в полупустыни и даже пустыни; по горным степям поднимаются в горы до высоты 3500 м над уровнем моря. Образ жизни наземный; живут колониями, в норах, которые выкапывают сами.

Нора суслика 
Длина норы и её устройство зависят от вида суслика и конкретного ландшафта. На песчаных почвах они наиболее протяжённые — до 15 м в длину и 3 м в глубину; на более плотных глинистых почвах редко длиннее 5—7 м. Внутри норы обычно имеется гнездовая камера, устланная сухой травой. В глазах у сусликов много слёзных желез. Когда суслик роет нору, они помогают ему вымывать пыль, которая попадает в глаза зверька. Резцы суслика также помогают ему в рытье норы, однако зверёк землю не проглатывает. У сусликов за щеками расположены специальные мешки, которые также помогают зверьку таскать еду в нору. Вокруг норы суслика есть небольшая насыпь. Некоторые виды делают в норе кладовые, в которые они постоянно носят еду.

Рацион 
Питаются суслики надземными и подземными частями растений, всегда неподалёку от нор. Некоторые виды употребляют в пищу и животные корма, как правило, насекомых. Делают значительные запасы пищи из семян травянистых растений и зёрен хлебных злаков (не все виды).

Жизнь сусликов 
Активны в утренние и вечерние часы; день преимущественно проводят в норах. На холодный период года впадают в спячку, продолжительность и временные рамки которой сильно зависят от географического положения. У ряда видов наряду с зимней спячкой имеется и летняя, связанная с недостатком кормов.

Гон у сусликов обычно начинается через несколько дней после пробуждения из спячки. Обычно, брачный период длится примерно 11 дней, но иногда он может длиться около месяца. Самка приносит 1 выводок в год. Число детёнышей в нём колеблется от 2 до 12. Длительность беременности примерно 29 дней.

У каждого зверька своя нора и территория, за исключением самок, которые выращивают своё потомство. Суслики редко отходят от своих нор, чтобы отреагировать на потенциальную опасность. Часто несколько особей высматривают хищника, пока их семейство ест. В засушливые, а также голодные периоды эти зверьки впадают в дополнительную спячку.

Красная книга 
Суслики относятся к видам, которые занесены в красную книгу из-за риска их исчезновения в природе. Они сталкиваются с угрозами на многих уровнях - потеря водных и земельных биотопов, изменение климата, поиск семян и кормовых ресурсов животными, промышленное использование и загрязнение их мест обитания, браконьерство и охота. 

Суслики - это также очень важный элемент экосистем в степных и пустынных регионах, в которых они обитают. Они играют большую роль в распространении семян растений и в поддержании биоразнообразия в природе. 

Поэтому красная книга оказывает защиту для этого вида и призывает нас принимать меры для защиты их мест обитания, чтобы предотвратить угрозы и сохранить природное богатство.

Суслики и человек 
Крупные виды сусликов имеют некоторое значение в пушном промысле. Они также могут являться объектами специальной спортивной охоты — варминтинга.

Многие виды — серьёзные вредители зерновых культур и природные носители возбудителей ряда болезней (чума, туляремия, бруцеллёз). Ископаемые остатки сусликов известны с миоцена.

Восстановление численности сусликов 
Восстановление численности сусликов возможно при выполнении определенных мероприятий для защиты их мест обитания. Вот некоторые методы восстановления численности сусликов:

Создание заповедников или охраняемых территорий: защита областей, в которых обитают суслики, позволяет сохранить их места обитания, а также предотвратить их вымирание.

Рекультивация: возвращение промышленно загрязненных или поврежденных земель к естественным условиям в середине или конце цикла эксплуатации может создавать новые жилые и кормовые зоны для суслов.

Искусственная кладка: это мероприятие, при котором молодые суслики вылупляются в неволе, а затем выпускаются на свободу в животное среду. Они получают некоторый период времени, в течение которого могут приспособиться к жизни на открытом воздухе и, возможно, продолжить свои восстановительные усилия.

Создание желудочных лесов: важно, чтобы желудочные леса и другие ресурсы питания для сусликов оставались не до тронутыми, чтобы суслики имели достаточно питательной среды.

Общественное просвещение: люди должны понимать, как важны суслики для экосистем и что их представители очень уязвимы. Чем больше людей обращают внимание на состояние мест обитания сусликов и их охрану, тем больше шансов на восстановление численности их популяции

Классификация 

Название рода Spermophilus означает «семялюб»; оно происходит от  [sperma], родительный падеж  [spermatos] — «семя», и  [philos] — «друг, любитель». В ранней научной литературе по отношению к роду сусликов обычно использовалось название . Однако в 1956 году Международная комиссия по зоологической номенклатуре признала большинство таксонов, выделенных Лоренцем Океном, к числу которых относится и Citellus, нелиннеевскими и, соответственно, невалидными.

Род широкого распространён на территории Евразии. В его составе выделяют 15 современных видов и 4 вымерших:

Помимо указанных видов, ранее к роду относили многие другие виды, которые, хотя и были исключены из него, сохраняют слово «суслик» в своих русских названиях. Впервые разделение традиционного рода Spermophilus на несколько морфологически и генетически отличных родов было предложено К. М. Хельгеном и соавторами в 2007 году. Согласно результатам молекулярно-генетических анализов, этот род образует парафилетическую группу, в пределах которой некоторые виды более родственны суркам (Marmota), антилоповым суркам (Ammospermophilus) и луговым собачкам (Cynomys), чем типовому виду рода, т. е. европейскому суслику (S. citellus). Чтобы решить проблему, Хельген и соавторы повысили подроды сусликов до статуса родов. В результате один род сусликов (Spermophilus sensu lato) был заменён восемью: собственно суслики (Spermophilus sensu stricto), иктидомисы (Ictidomys), скальные суслики (Otospermophilus), трансберингийские суслики (Urocitellus), золотистые суслики (Callospermophilus), Notocitellus, Poliocitellus и Xerospermophilus. Инициатива разделения рода была поддержана другими авторами и организациями, в том числе Красной книгой МСОП и Американским обществом маммалогов.

Примечания 

 
Таксоны, описанные Фредериком Кювье
Роды млекопитающих